

Мірковиці — село в гміні Ясень Жарського повіту Любуського воєводства
 Мірковиці — село в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Мірковиці — село в гміні Месьцисько Вонґровецького повіту Великопольського воєводства